Abdul Razak – calciatore ivoriano
Abdul Razak Hussein – politico malese
Brimah Razak – calciatore ghanese
Ibrahim Abdul Razak – calciatore ghanese con passaporto francese
Karim Abdul Razak – allenatore di calcio ed ex calciatore ghanese
Najib Razak – politico malese, figlio di Abdul Razak Hussein